Естонски се може односити на:
Естонски језик
Естонија
Естонци